«Ботафо́го» (,  — Футбольный и регатный клуб «Ботафого») — бразильский футбольный клуб из города и штата Рио-де-Жанейро.

Клуб является одним из четырёх традиционных грандов своего штата наряду с «Фламенго», «Флуминенсе» («Классико Вово» — старейшее в Бразилии, проходит с 1905 года) и «Васко да Гама», а также одним из традиционно сильнейших футбольных клубов Бразилии; сооснователь Клуба Тринадцати, организации самых популярных и титулованных клубов Бразилии. Как минимум за «Ботафого» болеет 2,7 млн болельщиков. Клуб занял 12 место в списке лучших футбольных клубов XX века по версии ФИФА и 37 место — в списке лучших южноамериканских клубов XX века по версии IFFHS.

История

Основание 
1 июля 1894 года в Рио-де-Жанейро был основан Клуб Регат «Ботафого», названный по району города и заливу. Вскоре клуб стал одним из сильнейших в городе. 12 августа 1904 года в том же районе было решено основать футбольную команду, получившую вскоре наименование Футбольный Клуб «Ботафого». В числе основателей был инженер-строитель и писатель Висенте Лисиниу Кардозу. Причём, цвета команды (чёрный и белый) и даже эмблема были похожи на Регатный Клуб. Футбольный Клуб «Ботафого» также стал одним из сильнейших в своём виде спорта и к 1942 году выиграл 8 чемпионатов города Рио-де-Жанейро.

8 декабря 1942 годы команды, наконец, слились в единый клуб — «Футбольный и Регатный клуб Ботафого». В рамках объединения был сыгран матч по нейтральному виду спорта — баскетболу — между игроками вновь созданного клуба. Во время него при счёте 23:21 трагически скончался игрок ФК Албано. Так как его команда выигрывала, президент Регатного Клуба Фредерико Шимидт предложил не доигрывать матч:

Сейчас я объявляю Албано, что его последнее состязание закончилось победой его команды. Мы не будем играть больше то время, которое осталось до конца прерванной игры. Все мы хотим, чтобы молодой боец покинул эту Великую Ночь как победитель. Это — то, как мы приветствуем его

Президент же Футбольного Клуба «Ботафого», Эдуардо Гойс Триндаде, сказал:

В матче наших клубов может быть только один победитель: «Ботафого»!

Единый клуб 
Игроки «Ботафого» Гарринча, Нилтон Сантос, Диди, Кварентинья, Амарилдо, Пауло Валентин и Загалло составляли костяк сборной Бразилии, выигравшей чемпионаты мира в 1958 и 1962 годах. Ещё трое игроков представляли «Ботафого» в сборной в 1970 году.

На данный момент 46 игроков «Ботафого» выступали со сборной Бразилии на чемпионатах мира, 97 человек вообще представляли свой клуб в сборной, что является рекордным показателем среди всех команд Бразилии.

После победы в чемпионате Рио, а также в Кубке Бразилии 1968 года, «Ботафого» не мог выиграть ни одного титула в течение 21 года, что явилось яркой иллюстрацией положения команды в «пост-Гарринчевскую» эпоху.

С 1989 по 1998 год в «Ботафого» была новая великая команда, ставшая чемпионом Бразилии, несколько раз чемпионом штата, выигравшая международный турнир — Кубок КОНМЕБОЛ и давшая очередную порцию игроков в сборную.

Затем в команде наступил кризис, что повлекло вылет клуба в Серию Б в 2002 году. В 2003 году «Ботафого» финишировал вторым вслед за ещё одним «павшим гигантом» — «Палмейрасом», — и вернулся в Серию А.

Согласно данным исследовательских институтов (Ibope и Datafolha), опубликовавших результаты своих исследований в 2004 и 2006 годах соответственно, за «Ботафого» болеет 2 миллиона 700 тысяч человек (11-й показатель в Бразилии).

Текущий состав 

С 2015 года в стартовом составе «Ботафого» выходят игроки под номерами с 1-го по 11-й, а попавшие в заявку игроки берут все остальные номера, начиная с 12-го. Закреплённых за определёнными игроками номеров на весь сезон в клубе нет. Это решение Совета директоров стало частью политики «возвращения к золотым временам».

|-----
! colspan="9" bgcolor="black" align="left" |

|-----
! colspan="9" bgcolor="black" align="left" |

|-----
! colspan="9" bgcolor="black" align="left" |

Главный тренер:  Луиш Каштру (1961)

Символы

Стадион 
До 2003 года команда часто выступала в Нитерое (как многие Нью-Йоркские команды играют в Нью-Джерси), но с 2003 клуб обосновался на 103-тысячной Маракане. В 2007 году открылся новый 45-тысячный стадион клуба «Энженьян», на котором теперь будет выступать команда.

Форма 
 Основная форма команды: футболки в вертикальную чёрно-белую полоску; чёрные трусы и гетры (форма также имеет золотую отделку).
 Запасная форма: белые футболки, трусы и гетры.

Эмблема 

В отличие от большинства бразильских клубов, ещё при основании команды было постановлено, что эмблема «Ботафого» не будет модифицироваться различными звёздами — ведь прозвище команды — «Одинокая Звезда».

Талисманы 
Талисманами клуба являются Дональд Дак и Писающий мальчик. Такие необычные символы обусловлены аристократическим (вместе с «Флуминенсе») статусом команды.

Достижения 
  Чемпион Лиги Кариоки (21): 1907, 1910, 1912 (АФРЖ), 1930, 1932, 1933, 1934, 1935, 1948, 1957, 1961, 1962, 1967, 1968, 1989, 1990, 1997, 2006, 2010, 2013, 2018
 / Победитель турнира Рио-Сан-Паулу (4): 1962, 1964, 1966, 1998
  Чемпион Бразилии (2): Кубок Бразилии 1968, Серия A 1995
  Победитель чемпионата Бразилии в Серии B (2): 2015, 2021
 Победитель Кубка КОНМЕБОЛ (1): 1993
Товарищеские турниры
 Победитель Кубка президента Северной Осетии: 1996

Статистика выступлений с 2001 года

Знаменитости

Знаменитые игроки 

Согласно версии сайта canalbotafogo.com
  Амарилдо (чемпион мира 1962)
  Гарринча (254 гола, 614 матчей — рекорд) (чемпион мира 1958 и 1962)
  Диди (чемпион мира 1958 и 1962)
  Жаирзиньо (189 голов) (чемпион мира 1970)
  Жерсон
  Марио Загалло (чемпион мира 1958 и 1962)
  Карвальо Лейте (274 гола)
  Кварентинья (308 голов — рекорд)
  Манга Аилтон
  Мариньо Шагас
  Нило Брага (190 голов)
  Нилтон Сантос (чемпион мира 1958 и 1962)
  Пауло Валентин
  Пауло Сезар Лима (чемпион мира 1970)
  Тулио Маравилья
  Элено де Фреитас (204 гола)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба 
 Canal Botafogo